Pablo Tomás Martínez (Ledesma, Jujuy, Argentina, 01 de marzo de 2002) es un futbolista argentino que se desempeña como delantero. Actualmente juega en el Club Ferro Carril Oeste de la Primera B Nacional de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
Sus primeros pasos en el fútbol los hizo en el Club Sportivo Alberdi, de la ciudad de Libertador General San Martín. Debutó en la primera división de la liga regional del fútbol a los 16 años de edad y convirtió un total de 4 goles en 3 partidos. Se formó en las divisiones juveniles del Club Ferro Carril Oeste de Argentina; el 4 de junio de 2022 es convocado al banco de suplentes por primera vez en el partido entre Estudiantes de Caseros y Ferro por la fecha 18 del Campeonato de Primera Nacional 2022 de Argentina. En el minuto 10, del segundo tiempo, entra al partido por Emiliano Ellacopulos, disputó un total de 35 minutos sin anotar un gol. En agosto del 2022 se consagra campeón del torneo de reserva siendo el 9 titular del equipo y el goleador con 7 goles.

Estadísticas 
 Actualizado al 25 de febrero de 2023

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Ficha en Soloascenso.com
 Ficha en futbol360.com

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste